Днестровка:

Суда 
 Днестровка — типичное речное судно.

Населенные пункты 
Крым
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Днестровка — исчезнувший посёлок в Джанкойском районе.

Украина
 Днестровка — село в Кельменецком районе Черновицкой области.